Салазі́ () — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Реюньйон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 9700 км на південний схід від Парижа, 20 км на південний схід від Сен-Дені.

Географія 

Салазі розташований у центрі острова, на північний схід від Пітон-де-Неж (найвищої точки острова) у циркоподібному заглибленні Салазі (вулканічна кальдера). Комуна не має виходу до моря, межує з муніципалітетами Бра-Панон, Сілао, Ла-Поссесьйон, Сент-Андре, Сен-Бенуа, Сен-Дені, Сент-Марі та Сент-Сюзанн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2095 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6540,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Реюньйон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Реюньйон